

Osoby 
 Archelaos I Macedoński (zm. 399 p.n.e.) – król Macedonii od 413 p.n.e.
 Archelaos z Aten – grecki filozof
 Herod Archelaos – etnarcha Judei od 4 p.n.e. do 6 n.e.
 Archelaos z Chersonezu w Egipcie (Chersonesus Parva) – hellenistyczny poeta działający ok. 125 r. p.n.e.
 Archelaos – dowódca wojskowy okresu helleńskiego
 Archelaos I z Komany – syn poprzedniego, arcykapłan bogini (Enyo-Ma) w Komanie
 Archelaos II z Komany – syn poprzedniego, arcykapłan bogini (Enyo-Ma) w Komanie
 Archelaos I (Archelaos Sisines, zm. 17) – syn poprzedniego, ostatni król Kapadocji w latach 36 p.n.e. – ok. 14
 Archelaos ze Sparty – władca Sparty
 Archelaos z Priene – rzeźbiarz starogrecki

Postacie z mitologii 
 Archelaos – syn Elektryona